Гран-при Венгрии 2012 года (официально XXVIII Eni Magyar Nagydij) — автогонка, этап чемпионата мира «Формулы-1», который прошёл с 27 по 29 июля  года на трассе «Хунгароринг» (Будапешт, Венгрия)..

Победителем гонки стал обладатель поул-позиции Льюис Хэмилтон (McLaren). Эта победа стала второй по счету для Хэмилтона в сезоне  года и третьей на Гран-при Венгрии в его карьере. Подиум дополнили представители команды Lotus Кими Райкконен и Ромен Грожан (второе и третье место соответственно). Быстрый круг в гонке установил Себастьян Феттель (Red Bull) — 1:24,136 (68 круг, 187,453 км/ч).

Предыдущий Гран-при Венгрии «Формулы-1» прошёл с 29 по 31 июля 2011 года на этой же трассе.

Квалификация

Гонка 

|-
! colspan=12|Ссылка
|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)
 Статистика обгонов

Гран-при Венгрии